Freyburg steht für:

 Freyburg (Unstrut), Stadt in Sachsen-Anhalt
 Freyburg (Texas), Stadt in Texas

Bauten:
 Freyschlössl, Salzburg

der Familienname einer briefadigen Familie

 Freyburg (Adelsgeschlecht)
 Karl von Freyburg (1889–1914), preußischer Offizier

sowie
 Hans von Freyburg (um 1470–1542), Patrizier und Bürgermeister in Überlingen.
 Tina Freyburg (* 1979), deutsche Politologin und Demokratieforscherin
 W. Joachim Freyburg, deutscher Journalist und Verleger

Siehe auch:
 Freiburg
 Freiberg
 Fribourg
 Nova Friburgo
 Vryburg